EPW steht für:

 Earth Penetrating Weapon, nukleare Waffe
 Economic and Political Weekly, indisches Magazin
 Electric powered weelchair, Rollstuhl mit elektrischem Antrieb
 Elektro-Physikalische Werke Neuruppin, ehemaliges deutsches Unternehmen
 Europawahl
 Exciting Pro Wrestling, japanische Videospielreihe, siehe WWE 2K

Abkürzung